Die SpVgg Neckarelz ist ein 1921 gegründeter Sportverein aus dem Mosbacher Stadtteil Neckarelz im Norden Baden-Württembergs.

Geschichte 
Der Verein wurde 1921 als FV Neckarelz gegründet. Bekannteste Sparte sind die von 2013 bis 2016 in der Regionalliga Südwest spielenden Fußballer, die bereits zweimal am DFB-Pokal teilnahmen. In der ersten Runde 2009/10 trafen sie auf den deutschen Rekordmeister FC Bayern München. Das Spiel fand aufgrund der fehlenden Zuschauerkapazität im heimischen Elzstadion in der Rhein-Neckar-Arena in Sinsheim statt. 
Bereits 1978 schied man in der ersten Runde des Wettbewerbs gegen den Freiburger FC aus.

Zwischen 1974 und 1980 spielte die Mannschaft in der (bis 1978 drittklassigen) Amateurliga Nordbaden. 2010 gelang der SpVgg als Meister der Verbandsliga Baden der Aufstieg in die fünftklassige Oberliga Baden-Württemberg, 2013 dann wiederum als Meister der Oberliga der Aufstieg in die viertklassige Regionalliga Südwest. Im April 2016 beschloss der Verein, keinen Zulassungsantrag für die Regionalligaspielzeit 2016/17 zu stellen. Wirtschaftliche Gründe wurden dafür angeführt, vor allem der magere Schnitt von 417 Zuschauern je Spiel. Zudem ermittelte die Staatsanwaltschaft Mannheim zuvor wegen angeblicher Steuerhinterziehung und Nichtabführung von Sozialabgaben. In der Winterpause hatten bereits acht Spieler den Verein verlassen. Das Verfahren wurde 2020 beendet.

Vereinsstruktur

Abteilungen und Sportarten 
Der Verein besteht aus den Abteilungen Ballsport, Fußball, Gymnastik, Handball, Kinderturnen, Rollstuhlsport, Tischtennis, der Fördergruppe Gerätturnen und Sportabzeichen.

Die erste Mannschaft 
Saisondaten der ersten Mannschaft seit 1963/64

Die erste Fußballmannschaft spielte von 2013/14 bis 2015/16 für drei Spielzeiten in der viertklassigen Regionalliga Südwest. Nach drei Abstiegen in Folge spielte die erste Mannschaft in der Saison 2018/19 in der Landesliga Odenwald. Nach einem zweiten Tabellenplatz in der Saison 2018/19 nahm die SpVgg Neckarelz an der Aufstiegsrelegation teil. Durch einen 4:2-Sieg nach Verlängerung im Relegationsfinale gegen den TuS Bilfingen gelang die Aufstieg in die Verbandsliga Baden.

Die zweite Mannschaft 
Die zweite Fußballmannschaft spielt seit dem Abstieg aus der Verbandsliga Baden 2014/15 in der siebtklassigen Landesliga Odenwald. Im Mai 2016 meldete der Verein seine zweite Mannschaft aus der Landesliga Odenwald ab und geht zukünftig nur noch mit einer Seniorenmannschaft an den Start. Der Fokus soll stattdessen vermehrt auf die Jugendabteilung gelegt werden.

Sportstätten 

Ihre Heimspiele trägt die SpVgg Neckarelz seit 1963 im Elzstadion aus. Das Stadion fasst 4500 Zuschauer, davon 1000 überdachte Stehplätze.

Erfolge

Meisterschaft 
 Meister der Fußball-Landesliga Odenwald: 1991, 1998 und 2006
 Meister der Verbandsliga Baden: 2010
 Meister der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg: 2013

Pokal 
 Badischer Pokalsieger: 2009
 Die SpVgg Neckarelz nahm bisher zweimal am DFB-Pokal teil:

Bekannte Spieler 
 Wolfgang Platz (1974/75)
 Christian Fickert (01/2009 – 06/2011)
 Marcel Throm (07/2010 – 07/2014)
 Denis Bindnagel (07/2010 – 07/2016)
 Sergio Peter (09/2010 – 08/2011)
 Christian Haas (07/2011 – 06/2013)
 Benjamin Waldecker (07/2011 – 01/2014)
 Danny Galm (10/2011 – 01/2016)
 Bogdan Müller (01/2009 – 12/2009, 02/2013 – 01/2016)
 Marcel Busch (07/2013 – 07/2015)

Präsident 
Präsident des Vereins ist seit 1986 Thomas Ulmer, ein ehemaliger Europaabgeordneter der CDU und Facharzt für Allgemeinmedizin.

Weblinks 
 Vereinswebsite

Einzelnachweise 

Neckarelz, SpVgg
Neckarelz, SpVgg
Neckarelz, SpVgg
Organisation (Mosbach)
SpVgg Neckarelz
Neckarelz #SpVgg
Sport (Mosbach)